«Китаянка» — французький фільм-драма 1967 року режисера Жана-Люка Годара.
 «Китаянка» — американський фільм 1987 року режисера Абеля Феррари.